Реслейн — фамилия:

 Реслейн, Иван Яковлевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7023; 4 декабря 1843.
 Реслейн, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1562; 26 ноября 1804.